Het chemisch element ruthenium (Ru), met een atoommassa van 101,07(2) u, bezit 7 stabiele isotopen: 96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru en 104Ru, waarvan de voorlaatste het meest abundant is (ongeveer 31,5%). De overige 27 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van ruthenium is 87Ru, met een halfwaardetijd van ongeveer 50 milliseconden. De langstlevende is 106Ru, met een halfwaardetijd van 373,59 dagen.

Stabiliteit 
Alle stabiele isotopen worden geacht via onder meer radioactief verval over te gaan naar nog stabielere isotopen, hoewel dit verval nog nooit is waargenomen. 96Ru, met een halfwaardetijd van 67 biljard jaar, zou via dubbel bètaverval overgaan in de stabiele isotoop 96Mo. De isotopen 98Ru tot en met 102Ru zouden in staat zijn spontane splijting te ondergaan. De isotoop 104Ru zou via dubbel bètaverval vervallen tot de stabiele isotoop 104Pd.

De stabiliteit van de isotopen is vergelijkbaar met die van molybdeen.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element